Атак:

 Atac — французская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров.
 Атак — город в Йемене, в мухафазе Шабва.
 Атак — район в Йемене, в мухафазе Шабва
 Атак — посёлок в Тарском районе Омской области.